Schalkhausen ist der Ortsname von

 Schalkhausen (Ansbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Schalkhausen (Kirchberg), Ortschaft in der Gemeinde Kirchberg, Kanton St. Gallen, Schweiz